Mauvezin ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Mauvezin (Gers) im Département Gers
 Mauvezin (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Mauvezin (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

mit Namenszusatz:
 Mauvezin-d’Armagnac im Département Landes
 Mauvezin-de-Prat im Département Ariège
 Mauvezin-de-Sainte-Croix im Département Ariège
 Mauvezin-sur-Gupie im Département Lot-et-Garonne